Cachrys panax-siculum är en flockblommig växtart som beskrevs av Bernardino. Cachrys panax-siculum ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
panax-siculum